Il singolare del torneo di tennis Grenoble Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Richard Gasquet che ha battuto in finale Harel Levy 7-5, 7-61.

Teste di serie 

 Arnaud Clément (secondo turno)
 Antony Dupuis (quarti di finale)
 Olivier Mutis (quarti di finale)
 Jean-René Lisnard (primo turno)

 Nicolas Mahut (primo turno)
 Richard Gasquet (Campione)
 Marc Rosset (primo turno)
 Stefano Pescosolido (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Grenoble Challenger 2003